Бе́ргнер () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Елізабет Бергнер (; 1897—1986) — німецька акторка театру і кіно.
 Христоф Бергнер (; 1948) — німецький політичний діяч, член ХДС.

Німецькі прізвища